Ernanodon (Ернанодон — „изданак крезуби животиња”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Ernanodontidae, који је у периоду од средњег палеоцена до раног еоцена настањивао подручје Азије.

Етимологија назива

Опис 
Врста Ernanodon antelios је достизала дужину око 50 cm, не рачунајући притом дужину репа. По својој грађи тијела је сличила на представнике подредова Vermilingua и Folivora. Ова врста је имала робусне и мишићаве предње ноге са великим канџама које је користила при копању земље у потрази за мравима и термитима, слично као што то раде афрички мравојед и представницима реда Cingulata. Задње ноге су биле мишићаве и носиле су тежину тјела животиње док је копала земљу. Зубна формула ове врсте је .

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Ernanodon.

Временска распрострањенст рода Ernanodon унутар породице Ernanodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Ernanodontidae

Референце

Спољашње везе 

 Live Science - "Ancient Termite-Digging Creature Added to Mammal Family Tree"
 Science Illustrated - "Fossil find solves evolutionary debate"

Palaeanodonta
Изумрли сисари Азије